A 2021-es Moto3-világbajnokság a sorozat tizedik idénye volt, ami a MotoGP betétfutamaként szerepelt. A szezon március 28-án kezdődött a katari nagydíjjal és a valenciai nagydíjjal véget november 14-én. A kategória címvédője a spanyol Albert Arenas volt, aki a Moto2-ben folytatta pályafutását, így nem védte meg bajnoki címét.

A május 29-én rendezett mugellói olasz nagydíj időmérő edzésén Jason Dupasquier megcsúszott, a mögötte érkező versenyzők közül Szaszaki Ajumu és Jeremy Alcoba sem tudta kikerülni őt, mindketten áthajtottak rajta. Dupasquiernek azonnali életmentő beavatkozásra volt szüksége, majd a firenzei Careggi Kórházba szállították, ahol másnap belehalt sérüléseibe.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Változások 
 A finn versenyt már 2020-ban sem tudták megrendezni, de ebben az évadban ismét bekerült a versenynaptárba az új Kymi Ring-en, de végül ismét elmaradt.
 A cseh verseny az előzetes versenynaptárban nem szerepelt, a 11. nagydíj időpontját ideiglenesen függőbe hagyták. 2020. december 8-án a brnói városvezetés úgy döntött, hogy a város nem vállalja a költségeket a verseny megrendezése érdekében. A pályán közben újra aszfaltozást, illetve a bukóterek bővítését és azok irányának megfordításának munkálatait végezték.

Változások a koronavírus miatt 
 A koronavírus-járvány miatti bizonytalanság miatt a szervezők, a Dorna három tartalékhelyszínt jelölt ki arra az esetre, ha valamelyik pályán nem tudják megrendezni a versenyt.
  Portugál nagydíj
  Indonéz nagydíj
  Orosz nagydíj
 2021. január 22-én az első hivatalos naptármódosítás jelentették be:
 Az  amerikai és az  argentin versenyhétvégét elhalasztották.
  Katarban március 28-án és április 4-én is rendeznek versenyt.
 A cseh versenyhétvégét hivatalosan is törölték a menetrendből.
 A tartalékpályák közül már csak az  indonéziai pálya maradt.
 Május 14-én hivatalossá vált a finn hétvégét a koronavírus-járvány miatti utazási korlátozások következtében törölték, és a Red Bull Ringen lesz a pótlás.
 Június 23-án bejelentették, hogy a  Japán nagydíj sem kerül megrendezésre, helyére az elhalasztott  amerikai nagydíj érkezik, ami miatt a  thai futam egy hetet csúszik.
 Július 6-án a szervezők bejelentették, hogy az  ausztrál nagydíjat sem tartják meg az eredeti időpontjában és törölték. Ennek következtében egy héttel előbbre hozták a  malajziai nagydíjat, október 24-re. November 7-én rendezik meg a szezonzáró  portugáliai fordulót Algarve GP néven.
 Július 21-én törölték a  thai futamot a koronavírus-világjárvány miatt fennálló korlátozások véget.
 Augusztus 19-én törölték a  malajziai nagydíjat a koronavírus-világjárvány miatt, helyére a sepangi futam eredeti időpontjában az  Emilia-Romagna nagydíjat rendezik meg Olaszországban.
 Szeptember 11-én a korábban elhalasztott  argentin nagydíjat is törölték a szervezők.

A szezon menete

A világbajnokság végeredménye

Versenyzők

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Gyártók

Csapatok

Megjegyzés

Jegyzetek

További információk

Moto3